Osoby o tym nazwisku:
 Józef Wiącek – polski żołnierz podziemia
 Marcin Wiącek – polski prawnik
 Stanisław Wiącek – polski pilot wojskowy
 Wiktor Wiącek – polski wojskowy, cichociemny
 Wojciech Wiącek – polski rolnik, publicysta i polityk